Humber (estuarium), rivier en estuarium in Noord-Engeland
 Humber River (Newfoundland en Labrador), rivier in Newfoundland en Labrador, Canada
 Humber River (Toronto), rivier in Ontario, Canada

Zie ook 
 Humber, doorverwijspagina